Клара Петерс:
 Петерс, Клара (художница) (Clara Peeters, 1594—1657) — нидерландская художница, мастер натюрмортов;
 Петерс, Клара (фигуристка) (Clara Peters, 1991) — ирландская фигуристка;